Il doppio del torneo di tennis Baltimore Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Cliff Drysdale 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (campioni)
 Jaime Fillol /  Frew McMillan (quarti di finale)

 Syd Ball /  Ross Case (quarti di finale)
 Raymond Moore /  Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Baltimore Open 1979